

Cinema 
Il latitante – film del 1916 diretto da Raffaele Cosentino
Il latitante – film del 1967 diretto da Daniele D'Anza 
Il latitante – film del 2003 diretto da Ninì Grassia

Musica 
Il latitante – album di Daniele Silvestri del 2007